Sezon NHL 1994/1995 – 78 sezon gry National Hockey League. Puchar Stanleya trafił do New Jersey Devils.

Wyniki

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1994 w hokeju na lodzie
1995 w hokeju na lodzie